Loyola, baszk vár Azpeitia városa mellett
Loyolai Szent Ignác, a „Jézus Társaság” alapító szentje, röviden
3589 Loyola, egy kisbolygó